Тартас — річка в Росії, права притока Омі (басейн Іртиша)
 Тартас () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди